České příjmení Hába nosí více různých osobností:

 Alois Hába (1893–1973) – český hudební skladatel, bratranec Emila
 Bohumil Hába – český kameraman
 Dana Hábová (* 1951) – česká tlumočnice a překladatelka
 Emil Hába (1900–1982) – český varhaník, skladatel, sbormistr a hudební pedagog, bratranec Aloise
 Karel Hába (1898–1972) – český hudební skladatel, sbormistr, violista a pedagog
 Petr Hába (* 1965) – český šachový velmistr
 René Hába (* 1965) – český politik za OF, LDS a ODA, poslanec ČNR a PSP
 Zdeněk Hába (* 1929) – český ekonom, po sametové revoluci čs. poslanec FS za KSČM (LB)

literární postava
 pan Hába z knihy pro děti Miloslava Jágra Osmý trpaslík pana Háby

Externí odkazy